Флаг муниципального образования Камышло́вский муниципальный район составлен по правилам и традициям геральдики и является официальным символом муниципального образования Камышловский муниципальный район Свердловской области Российской Федерации и отражает исторические, социально-экономические и иные местные традиции, служит символом единства населения района.

Флаг утверждён 19 июня 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4221.

Описание 
«Полотнище, состоящее из голубой вдоль верхнего края в 1/4 полотнища и основной части, разделённой по диагоналям на четыре части, равные по площади: вверху и внизу — голубые (без выделения границы с голубой полосой), по сторонам — зелёные; посередине полотнища жёлтым цветом воспроизведены стебли рогоза и под ними белым цветом — стилизованные волны. Оборотная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Жёлтые стебли камыша (рогоза) служат гласной эмблемой к наименованию района.

Скрещённые цепы символизируют сельскохозяйственный характер территории. На это же указывает зелёный цвет полотнища.

Синие составляющие олицетворяют собой мирное небо и обилие подземных вод, а широко известное Обуховское месторождение минеральных вод означено стилизованными волнами.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением камыша
Сельскохозяйственные орудия в геральдике